d’Heilly ist der Familienname folgender Personen:
 Anne de Pisseleu d’Heilly (1508–1580), Mätresse des französischen Königs Franz I.
 Robert d’Heilly (1876–1953), französischer Ruderer